Triepel ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Triepel (1863–1936), deutsche Redakteurin und Schriftstellerin
 Heiko Triepel (* 1965), deutscher Handballspieler und Handballtrainer
 Heinrich Triepel (1868–1946), deutscher Jurist, Staats- und Völkerrechtler
 Hermann Triepel (1871–1935), deutscher Anatom und Embryologe

Triepel ist der Geburtsname folgender Personen:

 Susanne Dessoir (1869–1953), deutsche Sängerin